Амарал () — прізвище португальського походження. Відомі носії:
 Ана Луїза Амарал — португальська поетеса
 Афраніу Помпіліу Гастуш ду Амарал — бразильський герпетолог
 Діогу Фрейташ ду Амарал — прем'єр-міністр Португалії
 Жозе Карлус Амарал Віейра — бразильський композитор
 Жуан Амарал — португальський футболіст
 Пауло Амарал — бразильський футболіст

Португальські прізвища